Vidám könyvek, 1904–1905 közötti könyvsorozat (Singer-Wolfner)
Vidám könyvek, 1941-ben kiadott füzetes ponyvasorozat 
Vidám könyvek, 1955–1966 közötti könyvsorozat, a Magvető kiadásában
Vidám könyvek, 1979–2013 közötti könyvsorozat, az Európa kiadásában